Con el término Cheshire se puede hacer referencia a:

 Lugares
 Cheshire, condado de Inglaterra.
 Condado de Cheshire, condado estadounidense del estado de Nuevo Hampshire.
 Cheshire (Connecticut), pueblo estadounidense del estado de Connecticut.
 Cheshire Village, lugar designado por el censo ubicado en el estado de Connecticut.
 Cheshire (Massachusetts), pueblo estadounidense del estado de Massachusetts.
 Cheshire (condado de Berkshire, Massachusetts), lugar designado por el censo ubicado en el estado de Massachusetts.
 Cheshire (Ohio), villa estadounidense del estado de Ohio.
 Municipio de Cheshire (condado de Gallia, Ohio), municipio estadounidense ubicado en el estado de Ohio.
 Municipio de Cheshire (condado de Allegan, Míchigan), municipio estadounidense ubicado en el estado de Míchigan.

 Otros
 Gato de Cheshire, personaje ficticio creado por Lewis Carroll en su conocida obra Alicia en el país de las maravillas.
 Cheshire (queso), queso denso y quebradizo producido en el condado inglés de Cheshire y otros cuatro condados vecinos.
 Cheshire Cat, el primer álbum de estudio de Blink-182.
 Llanura de Cheshire, llanura plana de material arcilloso situada en su totalidad en Cheshire, Inglaterra, Reino Unido.
 Cheshire Jets, equipo británico de baloncesto profesional.
 Cheshire (cómic), Jade Nguyen (en Young Justice se llama Jade Crock) es un personaje de la editorial de cómics, DC.